Morcourt puede referirse a: 

 Morcourt, comuna francesa situada en Aisne.
 Morcourt, comuna francesa situada en Somme.